Эрл Сайлас Таппер (; 28 июля 1907 — 5 октября 1983) — американский предприниматель, основатель компании Tupperware, изобретатель герметичного пластикового контейнера для хранения продуктов питания.

Биография 
Родился в бедной фермерской семье в Берлине (штат Нью-Гэмпшир США). Отец, Ернест Лесли Таппер — фермер. Мать, Лулу Кларк Таппер — прачка в местном пансионате. Отец был известен как умелый ремесленник и изобретатель. Известно, что Ернест Таппер получил патент на устройство по облегчению очистки цыплят.

Предпринимательский и изобретательский таланты Эрла проснулись рано. В 10 лет Эрл начал разносить продукцию отца по домам соседей, чем значительно увеличил продажи на ферме. В 1925 году окончил школу и в течение двух лет работал на отцовской ферме. Позже он ушёл с фермы, работал почтальоном, рабочим на железной дороге, окончил курсы по озеленению и начал свой бизнес который разорился во время Великой депрессии. В 1936 году нанялся на работу в компанию DuPont где познакомился с полиэтиленом. Работая с отходами нефтеперерабатывающей промышленности сумел очистить пластические массы от шлаков и получить новый материал названный им Poly-T.

В 1938 году уходит из DuPont и создаёт собственную фирму «Earl S. Tupper Company». Используя списанные литьевые машины и сырье DuPont Таппер начал производство пластиковых мыльниц, бус и портсигаров. После начала Второй мировой войны Тапперу удалось получить правительственные заказы на противогазные маски и фонари для ВМС США, что существенно поправило его финансовое положение. К 1944 году военные заказы уменьшаются и Тапперу приходится искать новые идеи для конверсии возросшего за годы войны производства. В 1945 году Эрл Таппер изобретает герметичный пластиковый контейнер и впоследствии получает патент на «крышку с герметичным замком для пластикового контейнера». Он переименовывает компанию в «Tupper Plastic Company», а в 1946 году в Tupperware.

Пластики выпускавшиеся в послевоенное время были далеки от совершенства и пользовались плохой репутацией на потребительском рынке США. Продукция Tupperware продавалась плохо. В 1951 году Брауни Уайз (Brownie Wise) убеждает Таппера отказаться от продаж через торговую сеть и перейти к технике прямых продаж «От дома к дому». В том же году Уайз стала вице-президентом компании Tupperware и оставалось в этой должности вплоть до увольнения в 1958 году. Благодаря предпринимательскому таланту Уайз продукция Tupperware быстро завоевала рынок США.

В 1958 году Таппер разводится с женой, продает бизнес за $16 млн американской аптечной сети «Rexall» и чтобы избежать налогов и алиментов отказывается от гражданства США и переезжает на жительство в Коста-Рику.

Семья 
Женат (1931—1958). Имел пятерых детей: четырёх сыновей одну дочь.

Примечания 

Персоналии:DuPont
Выпускники Университета Брайанта